Циклаури — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Циклаури, Андрей Васильевич (1883—1958) — паровозный машинист-инструктор Тбилисского депо Закавказской железной дороги.
 Циклаури, Бека (род. 1989) — грузинский регбист.
 Циклаури, Вано (род. 1984) — грузинский лучник.
 Циклаури, Зураб Сергеевич (род. 1974) — российский футболист.
 Циклаури, Леван (род. 1985) — грузинский дзюдоист.
 Циклаури, Нино (род. 1993) —  грузинская горнолыжница.
 Циклаури, Теймураз (1946—2021) — грузинский и советский актёр и певец.